Slava (film), een Bulgaars-Griekse film uit 2016 (Glory)
 Slava (inslagkrater), een inslagkrater op de maan
 Slava (rivier), een rivier in Roemenië
 Slava (schip, 1905), een Russisch marineschip in de Eerste Wereldoorlog
 Slava (zangeres), een Russisch zangeres